Municipio de Whiteville puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Whiteville (condado de Baxter, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Baxter.
 Municipio de Whiteville (condado de Cleveland, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Cleveland.
 Municipio de Whiteville (condado de Jefferson, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Whiteville (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Columbus.